El término salón puede hacer referencia a:

Habitaciones 
 Salón, habitación espaciosa destinada a ser centro de la vida social en una vivienda. 
 Salón de baile, sala grande dentro de un edificio cuyo propósito es llevar a cabo bailes.

Establecimientos 
 Salón de té, habitación pequeña o restaurante donde se sirven bebidas o comidas ligeras.
 Salón de belleza, establecimiento comercial que ofrece a sus clientes tratamientos estéticos.
 Salón de juegos, establecimiento de juegos de azar.
 Salón recreativo, establecimiento en donde se juega con máquinas recreativas.
 Salón rosa, lugar en Japón donde se practica la prostitución de una forma clandestina.

Ferias y eventos 
 Salón del automóvil, exposición pública de automóviles generalmente organizadas por los fabricantes.
 Salón del manga, nombre que en España suelen adoptar los eventos dedicados al mundo del manga y el anime.
 Salón del cómic, evento donde se reúnen autores, editores y lectores de cómics.

Edificios 
 Salón de Tiro de Pekín, pabellón deportivo creado para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
 Salón Condal (Londres), edificio situado en el barrio londinense de Lambeth, fue la sede del Consejo del Gran Londres.
 Salón del Tinell, uno de los tres edificios que componen el Palacio Real Mayor de Barcelona.
 Gran Salón del Pueblo, sede de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China.

Otros 
 Salón literario, reunión celebrada en la residencia de un anfitrión para ampliar conocimientos mediante la conversación y la lectura.
 Salón de la Fama, tipo de museo para honrar a personas con logros notables en un determinado campo.
 Salón Mujeres Argentinas, lugar ubicado dentro de la Casa Rosada Argentina dedicado a homenajear a mujeres argentinas destacadas en distintas disciplinas.
 Salón (urbanismo) El salón es un tipo de jardín plenamente español, desarrollado a partir del siglo XVIII y que experimenta su apogeo en el romanticismo, en pleno siglo XIX. Los más sobresalientes serían el Salón del Prado(Madrid) o el Paseo del Salón (Granada).
 Deportes de salón, Deportes que se realizan en instalaciones cerradas y cubiertas.